EES est un sigle qui peut désigner : 
 établissement d'enseignement supérieur ;
 Eric Emmanuel Schmitt
 évaluation environnementale stratégique ;
EEIGM Etudes & Services, une Junior Initiative membre du mouvement des Junior Entreprises
  Entry/Exit System, le « système d'entrée/de sortie » de l'espace Schengen.

 Ees, un village des Pays-Bas.

Voir aussi 
 Articles dans la catégorie Établissement d'enseignement supérieur